Mads Christensen (1987-), joueur de hockey sur glace danois.
 Mads Christensen (1984-), coureur cycliste danois.
 Mads Barner-Christensen (1965-), auteur danois.